Kalikst Morawski (1859-?), szachista polski, mistrz Lwowa, urzędnik
 Kalikst Morawski (1907-1988), romanista polski, profesor Uniwersytetu Poznańskiego